L'Affaire du testament disparu peut désigner les œuvres suivantes :
L'Énigme du testament de M. Marsh, nouvelle policière d'Agatha Christie, mettant en scène le détective Hercule Poirot, initialement publiée en revue, au Royaume-Uni, le , dans le  de l'hebdomadaire  et reprise :
en 1924, dans l'édition britannique du recueil  ;
en 1925, dans l'édition américaine du recueil  ;
en 1968, dans le recueil français Les Enquêtes d'Hercule Poirot ; ultérieurement rééditée, en 1990, dans le cadre du volume 1 des Intégrales du Masque, sous le titre « L'Affaire du testament disparu » ;
L'Affaire du testament disparu, téléfilm réalisé par John Bruce sur un scénario de Douglas Watkinson, initialement diffusé en 1993, dans le cadre de la série télévisée Hercule Poirot, dont il constitue le  ( de la saison 5).